Alberto Poltronieri (1892-1983) – violinista e didatta italiano
 Andrea Poltronieri, noto anche come Sax Machine o Poltro (1965) – comico, polistrumentista e cantante italiano
 Mario Poltronieri (1929-2017) – giornalista, pilota automobilistico e telecronista sportivo italiano